szcintilláció, égitestek gyors és rendszertelen fényesség- illetve színváltozása
 szcintilláció, az ionizáló sugárzás által leadott energia gerjeszti a szcintillátor anyagot, amely fényt bocsát ki